Chrysler Serie C36 steht für:

 Serie C36 des Chrysler New Yorker, siehe Chrysler New Yorker #New Yorker, 1941–1942
 Serie C36 des Chrysler Saratoga, siehe Chrysler Saratoga #Saratoga C30/C36 (1941–1942)